Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 46 спортсменок из 39 стран.

Свою первую золотую медаль выиграла 16-летняя румынка Диана Мокану.

Для Нины Живаневской из Испании завоёванная бронза стала второй медалью в её олимпийской карьере. Первую она завоевала на играх 1992 года в составе эстафетной сборной СССР на дистанции 4×100 метров комплексным плаванием.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт